Charles Berglund (né le  à Stockholm en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace devenu entraîneur. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au IFK Tumba, il débute dans la Division 1 avec le Huddinge IK en 1984. Il découvre l'Elitserien en 1987 avec le Djurgården Hockey. Il est capitaine de l'équipe de 1997 à 2001. Il remporte le Trophée Le Mat 1989, 1990, 1991, 2000 et 2001. Il ajoute à son palmarès la LNA 1996 avec les Kloten Flyers. Il met un terme à sa carrière en 2001.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international. Il est champion du monde en 1991, médaillé d'argent en 1993, et 1995 et de bronze en 1994. Il est champion olympique 1994. Il prend part à la Coupe Canada 1991.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1984-1985|| Huddinge IK || Division 1 || 13|| 3|| 3|| 6|| 4|| || || || || 
|-
| 1985-1986|| Huddinge IK || Division 1 || 16|| 2|| 4|| 6|| 10|| || || || || 
|-
| 1986-1987|| Nacka HK || Division 1 || 31|| 5|| 5|| 10|| 24|| || || || || 
|-
| 1987-1988|| Djurgårdens IF|| Elitserien|| 36|| 9|| 10|| 19|| 20|| 3|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 1988-1989|| Djurgårdens IF|| Elitserien|| 36|| 6|| 17|| 23|| 20|| 7|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 1989-1990|| Djurgårdens IF|| Elitserien|| 36|| 5|| 6|| 11|| 12|| 8|| 5|| 2|| 7|| 0
|-
| 1990-1991|| Djurgårdens IF|| Elitserien|| 36|| 9|| 13|| 22|| 26|| 7|| 2|| 2|| 4|| 0
|-
| 1991-1992|| Djurgårdens IF|| Elitserien|| 39|| 10|| 11|| 21|| 68|| 10 || 1|| 8|| 9|| 12
|-
| 1992-1993|| Djurgårdens IF|| Elitserien|| 40|| 8|| 9|| 17|| 36|| 6|| 0|| 2|| 2|| 8
|-
| 1993-1994|| Djurgårdens IF|| Elitserien|| 35|| 4|| 20|| 24|| 50|| || || || || 
|-
| 1994-1995|| Djurgårdens IF|| Elitserien|| 39|| 11|| 20|| 31|| 20|| 3|| 1|| 3|| 4|| 4 
|-
| 1995-1996|| Kloten Flyers|| LNA|| 36|| 10|| 25|| 35|| 12|| || || || || 
|-
| 1996-1997|| Kloten Flyers||  LNA|| 46|| 16|| 17|| 33|| 28|| || || || || 
|-
| 1997-1998|| Djurgårdens IF|| Elitserien|| 45|| 9|| 20|| 29|| 34|| 15|| 2|| 5|| 7|| 12
|-
| 1998-1999|| Djurgårdens IF|| Elitserien|| 47|| 9|| 22|| 31|| 40|| 4|| 1|| 3|| 4|| 4
|-
| 1999-2000|| Djurgårdens IF|| Elitserien|| 50|| 3|| 15|| 18|| 54|| 13|| 1|| 4|| 5|| 8
|-
| 2000-2001|| Djurgårdens IF|| Elitserien|| 48|| 7|| 11|| 18|| 60|| 15|| 2|| 4|| 6|| 8

Références 

Naissance en janvier 1965
Naissance à Stockholm
Joueur international suédois de hockey sur glace
Entraîneur suédois de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
Champion olympique de hockey sur glace
Champion olympique suédois
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur du Huddinge IK
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)
Joueur du EHC Kloten
Attaquant de hockey sur glace
Membre du Temple de la renommée du hockey suédois